«Фе́никс», или Phoenix — название музыкальных альбомов:
 «Феникс» — демо-альбом российской метал-группы «Эпидемия» (1995).
 «Феникс» — студийный альбом российской певицы Елены Никитаевой (2004).
 «Феникс» — сольный альбом рэпера Хамиля (2004).
 «Феникс» — студийный альбом российской метал-группы «Ария» (2011).
 «Феникс» — студийный альбом украинской певицы Анны Асти (2022).
 Phoenix — студийный альбом американской рок-группы Grand Funk Railroad (1972).
 Phoenix — студийный альбом голландской группы Xymox (1991).
  — студийный альбом немецкой ню-метал-группы Emil Bulls (2009).
  — студийный альбом британской певицы Риты Оры (2018).